Ржевское может означать:
 Ржевское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Ржевское княжество — удельное княжество, существовавшее на территории современных Тверской и Смоленской областей.
  — название улиц в различных населённых пунктах России.

См. также 
 
 
 
 Ржевские